Тетраподи () — наземні хребетні, клада, що охоплює всіх наземних щелепних хребетних тварин.
 Тетраподи — тетраедроподібні залізобетонні блоки, які використовуються при будівництві хвилерізів.
 Тетрапод — вид аналою, мистецьки прикрашений стіл, що стоїть у центрі храму.